Höhlensee steht generisch für:
 Höhlensee, stehendes Gewässer in einer Höhle

Höhlensee steht spezifisch für:
 Höhlensee (Buchen (Odenwald)), Steinbruchsee am Eingang zur Eberstadter Tropfsteinhöhle bei Eberstadt, Stadt Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg